Personen met de achternaam Clarke
Arthur C. Clarke, Brits schrijver
Colin Clarke, Noord-Iers voetballer en voetbalcoach
Dan Clarke, Brits autocoureur
Dave Clarke, Brits technoproducer en dj
Edmund M. Clarke, Amerikaans informaticus
Eric Clarke, Brits politicus
Henri Jacques Guillaume Clarke, Maarschalk van Frankrijk en Frans politicus
Hilton Clarke, Australisch wielrenner
Jack Clarke, Brits autocoureur
Jeremiah Clarke, Engels componist en organist
Kenneth Clarke, Brits politicus
Melinda Clarke, Amerikaans actrice
Richard Clarke, Amerikaans overheidsfunctionaris
Ronald O. Clarke, Brits motorcoureur
Sarah Clarke, Amerikaans actrice
Simon Clarke, Australisch wielrenner
Stanley Clarke, Amerikaans muzikant en componist
Stephenson Robert Clarke (1862 – 1948), Brits militair, ontdekkingsreiziger en natuuronderzoeker 
Susanna Clarke, Brits schrijfster
Timicka Clarke, Bahamaans atlete
Tony Clarke, Brits producer
Vince Clarke, Brits muzikant en songwriter
William Eagle Clarke (1853 – 1927), Britse vogelkundige. 

Andere
de Clarke-belt of geostationaire baan

Zie ook 
Clark (doorverwijspagina)
Clarke County (doorverwijspagina)

Engelse achternaam